Провулок Священика Жилюка  — провулок в Богунському районі Житомира. Названий на честь православного священника, доктора теології, настоятеля Крошнянської Покровської церкви Івана Жилюка.

Розташування 
Починається від вулиці Покровської та прямує на захід.

Довжина провулку — 270 метрів.

Історія 
До 19 лютого 2016 року мав назву «6-й провулок Щорса».

Згідно з розпорядженням Житомирського міського голови від 19 лютого 2016 року № 112 «Про перейменування топонімічних об'єктів та демонтаж пам'ятних знаків у м. Житомирі» був перейменований на провулок Священника Жилюка.

19 квітня 2016 року Житомирський міський голова вніс зміни до попереднього розпорядження про перейменування, після чого урбанонім має назву «провулок Священика Жилюка».

Примітки 

Вулиці Житомира, названі на честь людей
Провулки Житомира